Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1974 година e 25-и пореден.

Започва на 13 януари 1975 г. и завършва на 6 октомври.

Съдържа в календара 15 старта.

Стартове

Класиране

При пилотите 
{|
|- valign="top"
|

При конструкторите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони